Weiz steht für:

 Weiz, Stadt in der Oststeiermark
 Bezirk Weiz, Verwaltungsbezirk des österreichischen Bundeslandes Steiermark
 Dekanat Weiz, Dekanat der römisch-katholischen Diözese Graz-Seckau 
 Gerichtsbezirk Weiz, Gerichtsbezirk im Bundesland Steiermark 

Weiz ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Weiz (* 1954), deutsche Sängerin
 August Weiz (1864–1927), deutscher Generalmajor
 Friedrich August Weiz (1739–1815), deutscher Mediziner und Chronist
 Gerhart Weiz (1906–1983), deutscher Diplomat
 Herbert Weiz (* 1924), deutscher Politiker
 Waldemar Weiz (* 1949), deutscher Musiker und Grafiker

Siehe auch:

 Weitz